Ride (band), een Britse muziekgroep
 Ride (Lana Del Rey), een nummer van Lana Del Rey
 Ride (Ludacris), een nummer van Ludacris
 Ride (Orleans), een muziekalbum
 Ride (Twenty One Pilots), een nummer van Twenty One Pilots
 Ride (televisieserie), een Canadese televisieserie uit 2016 
 Ride (1998), een Amerikaanse komedie geregisseerd door Millicent Shelton
 Ride (2014), een Amerikaans drama geregisseerd door Helen Hunt
 Ride (2018), een Amerikaanse thriller geregisseerd door Jeremy Ungar